Duchatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Duchatsch (1835–1887), österreichischer Jurist und Politiker
 Thiago Duchatsch (* 1997), brasilianischer Fußballspieler